Le Coz est un patronyme provenant du breton Kozh, qui signifie "vieux", "ancien".
 Claude Le Coz (1740-1815), évêque français
 Martine Le Coz (1955), écrivaine et dessinatrice française
 Pierre Le Coz (1964), philosophe spécialiste français de l'éthique
 Pierre Le Coz (1954), écrivain et essayiste
 Martine Layani-Le Coz, auteur de poèmes et de nouvelles

Homonymie
Homonymie de patronyme